John Kerr (1782-1842) – politico statunitense della Virginia.
John Kerr (1931-2013) – attore statunitense
John Kerr Sr. (1943-2011) – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese
John Kerr, Jr. (n. 1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense, figlio del precedente
John Kerr (1824-1907) – fisico scozzese
John Kerr (1914-1991) – Governatore Generale dell'Australia
John Kerr – pattinatore su ghiaccio britannico